Troféu Maria Lenk de Natação em 1999, na época Troféu Brasil de Natação, foi a 39ª edição da competição.

Sua classificação final foi:
1- Vasco - 3105 pontos
2- Flamengo - 2009 pontos
3- Minas - 1539 pontos
4- Pinheiros - 1051 pontos
5- Santa Cecília - 492 pontos
6- Corinthians - 418 pontos

A competição foi decidida na última prova, o revezamento 4x100 livre masculino, onde a equipe do Vasco quebrou o recorde sul-americano.
O Vasco possuía uma equipe com um total de 78 nadadores, entre os quais o já campeão olímpico Gustavo Borges e o já campeão do próprio torneio, César Quintaes, além de dois estrangeiros, James Hickman e Darren Mew. O técnico foi Luiz Raphael. Fernando Scherer e a húngara Krisztina Kovacs competiram pelo Flamengo. Após a vitória, Gustavo Borges fumou um charuto cubano ao lado do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda.

Troféu Maria Lenk
1999 na natação